Die Hungarian Open 2004 fanden vom 19. bis 24. Oktober 2004 in Budapest, Ungarn, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und war mit 40.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie 4 Star und wurde erstmals seit 1998 wieder ausgetragen. 

Das Endspiel gewann der an Position zwei gesetzte Jonathon Power gegen den an Position fünf gesetzten Grégory Gaultier mit 11:6, 12:10 und 12:10 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Márton Szabóky einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2004/05
2004